Георгий Северианович Чогошвили — советский деятель науки, академик АН Грузинской ССР, заслуженный деятель науки Грузинской ССР.

Биография 
Родился в 1914 году в Сачхере в семье врача. Вступил в КПСС. С 1936 года занимался одновременно научной, общественной и политической работами. В 1936—1998 годах работал аспирантом механико-математического факультета Московского университета. Позже стал научным сотрудником, заведующим отделом алгебры и геометрии в Институте математики имени А. М. Размадзе АН Грузинской ССР и параллельно заведующим кафедрой алгебры и геометрии Тбилисского университета.

Умер в Тбилиси в 1998 году.

Научная деятельность 
Георгий Северианович Чогошвили разрабатывал теорию гомотопий по Ф. Бауэру.

Написал кандидатскую диссертацию на тему «Изменение области меньших значений и поверхности уровня функции, заданной на ограниченном многообразии» в 1939 году. 

В 1941 году он написал работу по описанию пространств сходимости, расширяя аксиоматику Г. Биркгофа над Т1-пространством.

Докторскую диссертацию под названием «О соотношениях двойственности в топологических пространствах» защитил в 1946 году.

Примечания 

Доктора физико-математических наук
Академики АН Грузинской ССР
Заслуженные деятели науки Грузинской ССР

Литература